Тангохо има више значења:

 Тангохо (Ланда де Матаморос), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Тангохо (Акисмон), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику